

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Kapkazy – część wsi Huta Dłutowska w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Dłutów
 Kapkazy – część wsi Minoga w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała
 Kapkazy – część wsi Wola Kalinowska w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Sułoszowa
 Kapkazy – przysiółek wsi Wiącka w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn